Анатолий Гордеевич Дёма (1937 — 2019) — советский и российский скульптор и педагог, профессор (1994). Заслуженный художник РСФСР (1988). Народный художник России (2008). Член СПбСХ.

Биография 
Родился 31 июля 1937 года в селе Дёма Башкортостан. 

С 1966 года после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной был оставлен в училище в качестве преподавателя по скульптуре. С 1966 по 1989 годы — преподаватель, старший преподаватель и доцент кафедры монументально-декоративной скульптуры. 
В 1988 году А. Г. Дёме было присвоено почетное звание Заслуженный художник РСФСР.

С 1989 по 2019 год — заведующий кафедрой монументально-декоративной скульптуры Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

В 1994 году приказом Высшей аттестационной комиссии А. Г. Дёме было присвоено звание профессора по кафедре монументально-декоративной скульптуры. В 2008 году А. Г. Дёме было присвоено почетное звание Народный художник России.

Помимо педагогической деятельности с 1969 по 2018 годы активно занимался созданием скульптурных композиций и памятников по всей стране и за рубежом. В 2019 году А. Г. Дёма был номинирован на присуждение Премии Правительства Санкт-Петербурга  в области высшего и среднего профессионального образования в номинации «За особые успехи в области подготовки творческих работников для организации культуры и искусства» и решением экспертной комиссии был признан победителем.

Умер 13 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Основные произведения 

 1969 год — Композиция "Влюбленные" (Санкт-Петербург)
 1971 год — Композиция "Ватерполисты" (Санкт-Петербург)
 1973 год — Памятные знаки Фрегату "Крейсер" (Санкт-Петербург)
 1986 год — Памятник студентам и преподавателям Ленинградского электротехнического института, погибшим в годы Великой Отечественной войны (Санкт-Петербург)
 1988 год — Мемориал "Мир и труд"  (Северодвинск) 
 1988 год — Мемориал "Клятва" в крепости Орешек
 1998 год — Памятный знак «Адмиралтейские верфи — флоту России» (Санкт-Петербург)
 2000 год — Памятник Утраченной церкви Покрова Пресвятой Богородицы (Санкт-Петербург)
 2002 год — Памятник футболисту Всеволоду Боброву (Сестрорецк)
 2002 год — Памятник подопытной кошке (Санкт-Петербург)
 2003 год — Памятник ведения во храм Пресвятой Богородицы (Санкт-Петербург)
 2004 год — Памятник А. А. Собчаку (Тбилиси)
 2004 год — Памятник  академику И. П. Павлову (Санкт-Петербург у Института физиологии РАН на Тифлисской улице) 
 2007 год — Памятник в честь 100-летия подводного флота России (Санкт-Петербург)
 2007 год — Памятник офтальмологу С. Н. Фёдорову (Москва)
 2013 год — Памятник А. С. Пушкину (Сургут)
 2014 год — Памятник электромонтёру (Сыктывкар)
 2016 год — Памятник хирургу Ф. Г. Углову (Санкт-Петербург)
 2018 год — Памятник хирургу А. М. Гранову (Санкт-Петербург)

Награды 

 Народный художник России (2008)
 Заслуженный художник РСФСР (1988)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2006)
 Серебряная медаль Российской Академии художеств (2004)
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2016)

Примечания

Литература 
 Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703-2007 / О. А. Кривдина, Б. Б. Тычинин. - : Logos, 2007 г. - 764 с. — ISBN 978-5-87288-317-3
 Созидающие / сост. С. В. Ямщиков. - : Рус. мир, 2007 г. — 484 с. (Большая московская библиотека (БМБ) : исторические лица) — ISBN 978-5-89577-107-5
 Живопись, скульптура XVIII-XX веков: Собрание Вологод. обл. картинной галереи : Каталог. - Вологда : [б. и.], 1975 г. — 199 с.

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Члены Санкт-Петербургского Союза художников